HERE, schrijfwijze voor de naam van God
 Heere (Wolfenbüttel), een plaats in Duitsland